WMK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Meyers Chuck (Alaska) (Stati Uniti)